Сеславин — фамилия:

 Сеславины — древний русский род.
 
 Сеславин, Александр Никитич (1780—1857) — русский военачальник, генерал-лейтенант, герой Отечественной войны 1812 года.
 Сеславин, Николай Романович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 2356; 26 ноября 1811.

См. также 
 Сеславино